est une société privée de télévision australienne propriété du groupe Southern Cross Media ayant un réseau diffusant au Queensland, en Nouvelle-Galles du Sud, sur le Territoire de la capitale australienne, au Victoria et en Australie-Méridionale.

Télévision en Australie